Даллас Пейдж (, имя при рождении — Пейдж Джозеф Фалкинбург (, ), известный под именем Даймонд Даллас Пейдж ( или ДДП)— американский рестлер, фитнес-инструктор и актёр.

В течение своей карьеры рестлера, которая длилась два десятилетия, Пейдж выступал за ведущие рестлинг-промоушены World Championship Wrestling (WCW), World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE), Total Nonstop Action Wrestling (TNA) и All Elite Wrestling (AEW).

Впервые Пейдж пришел в рестлинг-бизнес в 1988 году в качестве менеджера в American Wrestling Association, где он проработал девять месяцев до подписания контракта с WCW в 1991 году. Там он продолжал работать менеджером до конца 1991 года, когда стал рестлером. За десять лет в WCW Фалкинбург стал трехкратным чемпионом мира WCW в тяжелом весе, двукратным чемпионом Соединённых Штатов WCW в тяжелом весе, четырёхкратным командным чемпионом мира WCW и однократным телевизионным чемпионом мира WCW. Он стал четвёртым чемпионом Тройной короны в WCW.

После продажи WCW в 2001 году Пейдж подписал контракт с WWF, где он дебютировал на шоу Invasion и стал однократным чемпионом Европы WWF и однократным командным чемпионом мира WWF. Из-за серии травм он позволил своему контракту с компанией истечь в 2002 году. С 2004 по 2005 год он работал в TNA, в главном событии шоу Destination X 2005 года он боролся за титул чемпиона мира NWA в тяжёлом весе. 31 марта 2017 года он был введен в Зал славы WWE Эриком Бишоффом.

С 2012 года Пейдж ведет бизнес по продаже фитнес-видео по почте и онлайн под названием DDP Yoga, основанный на йоге и динамическом самосопротивлении.

Ранняя жизнь 

Пейдж Джозеф Фалкинбург-младший, старший из трех детей, родился в Пойнт-Плезант, Нью-Джерси, он сын Сильвии (урожденной Зайгель) и Пейджа Фалкинбурга-старшего. В первые годы жизни, после развода родителей, его воспитывал отец. Он заявил, что имеет немецкое, ирландское и голландское происхождение. Фалкинбург/Фалкенберг — это также название нескольких немецких деревень и по меньшей мере трех немецких замков. Имя «Даллас» появилось из-за его любви к команде «Даллас Ковбойс».

Его брат Рори и сестра Салли были воспитаны бабушкой по материнской линии. С трех до восьми лет Фалкинбург жил с отцом. В восемь лет отец забрал его к себе, чтобы он жил с бабушкой, которая его и воспитала. В своей автобиографии Фалькинбург признался, что страдает дислексией. На протяжении всего детства и учёбы ему пришлось столкнуться со многими трудностями.

Он учился в средней школе Святого Иосифа (ныне католическая средняя школа Донована) в Томс-Ривер, Нью-Джерси.

Карьера в рестлинге

Йога 
В 1998 году, после повреждения позвоночника, Пейдж разработал программу йоги, которую назвал «Программа йоги для обычных парней». Любимый стиль Пейджа — Power Yoga, американская версия Аштанга-йоги. Программа, ранее существовавшая в виде книги, в 2012 году вышла на видео под названием DDP Yoga и получила широкую известность после выхода сюжета в программе Good Morning America. В нём рассказывалась история Артура Бурмана, инвалида войны, которому врачи сказали, что он больше никогда не будет ходить. Спустя 15 лет на костылях Бурман потерял 63 кг за 10 месяцев и восстановил способность ходить и бегать без костылей. На YouTube-канале Пейджа представлены ролики, о том, как его программа йоги помогает сбросить вес и улучшить физическую форму многим популярным рестлерам и знаменитостям, среди которых Скотт Холл, Джейк Робертс, Мик Фоли и Стив Остин.

Личная жизнь 
1 февраля 2000 года Пейдж выпустил свою автобиографию Positively Page: The Diamond Dallas Page Journey.

В 2003 году изменил имя на Даллас Пейдж.

1 декабря 1991 года Пейдж женился на Кимберли Пейдж. Супруги развелись в 2005 году. В 2015 году Пейдж Пейдж женился на Бренде Наир. Они разошлись в 2019 году. Развод был завершен в 2020 году.

У Пейджа две дочери — Бриттани Пейдж (род. 1987) и Кимберли Пейдж (род. 1994) и две — Александра Наир (род. 1996) и Рейчел Наир (род. 2001). В настоящее время Александра работает в All Elite Wrestling (AEW) в качестве интервьюера.

15 января 2019 года Пейдж выпустил ещё одну книгу Positively Unstoppable: The Art of Owning It. Книга включает предисловие от Мика Фоли.

Титулы и достижения 

 Cauliflower Alley Club
 Гуманитарная премия Джейсона Сандерсона (2015)
 Награда за мужской рестлинг (2015)
 George Tragos/Lou Thesz Professional Wrestling Hall of Fame
 Премия имени Фрэнка Готча (2014)
 Pro Wrestling Illustrated
 Вражда года (1997) 
 Самый ненавистный рестлер года (1999)
 Самый прогрессирующий борец года (1995)
 № 4 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI 500 в 1997 и 1998
 № 65 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI Years в 2003
 Swiss Wrestling Federation
 Чемпион SWF в тяжёлом весе (1 раз)
 World Championship Wrestling
 Чемпион мира WCW в тяжёлом весе (3 раза)
 Телевизионный чемпион мира WCW (1 раз)
 Чемпион Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе (2 раза)
 Командный чемпион мира WCW (4 раза) — с Бам Бам Бигелоу, Крисом Каньоном (2) и Кевином Нэшем (2)
 Четвёртый чемпион Тройной короны
 Турнир «Властелин ринга» (1996)
 World Wrestling Federation/WWE
 Европейский чемпион WWF (1 раз)
 Командный чемпион WWF (1 раз) — с Крисом Каньоном
 Зал славы WWE (2017)
 Wrestling Observer Newsletter
 Лучший приём в рестлинге (1997) 
 Самый прогрессирующий (1996)
 Худший образ (2001)

Примечания

Ссылки 

 
 
 Профиль ДДП на сайте Cagematch.net
 Профиль ДДП на сайте Wrestlingdata.com
 Профиль ДДП на сайте Internet Wrestling Database

Рестлеры, известные под псевдонимами
Члены Зала славы WWE
Рестлеры США
Выпускники Университета Прибрежной Каролины